Stati Uniti d'America
 Pleasant View – CDP della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Pleasant View – città della Contea di Cheatham, Tennessee
 Pleasant View – città della Contea di Weber, Utah